Скок удаљ у женској конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици у дворани 2004. у Будимпешти одржано је 6. и 7. марта.

Титулу освојену у Бирмингему 2003 бранила је Татјана Котова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичарке из 18 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Сатница

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2004. 
4. март 2004.

Најбољи резултати у 2004. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (5. марта 2004), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2004.

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. марта 2004. године. Квалификациона норма за финале износила је 6,22 м (КВ), коју су испуниле 6 такмичарки, а 2 су се пласирале на основу постигнутог резултата. Такмичарке су биле подељене у две групе.,,,

Почетак такмичења: група А у 12:00, група Б у 13:20.

Финале 
Такмичење је одржано 7. марта 2004. године у 15:15.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Светског првенства у дворани 2004. на сајту ИААФ 
 Резултати скока удаљ за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2004.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани